«Пира́ты» — название нескольких фильмов: 

 «Пираты» — приключенческий фильм Романа Полански (Франция—Тунис, 1986).
 «Пираты» — приключенческий мини-сериал Ламберто Бава (Италия—Германия, 1999).
 «Пираты» — порнографическая кино-пародия (США, 2005). См. также 
 «Пираты XX века» — фильм-боевик Бориса Дурова, лидер проката 1980 года (СССР, 1979). 
 «» — серия из нескольких приключенческих фильмов (США, 2003—2011).
 «Пираты Острова Сокровищ» — приключенческий фильм Ли Скотта (США, 2006).
 «Пираты Силиконовой долины» — телевизионный фильм Мартина Бёрка (США, 2009).
 «Пираты тёмной воды» — мультипликационный сериал в жанре фэнтези (США, 1991—1993).
 «Пираты Тихого океана» — двухсерийный приключенческий фильм по мотивам романа Жюля Верна «Два года каникул» (1974).
 «Пираты «Чёрной лагуны»» — аниме-сериал по мотивом одноимённой манги (Япония, 2006—2011).